Die I liga (Schach) 1987 war die 18. Austragung der I liga und die 43. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von KKS Lech Poznań, die den Titelverteidiger WKSz Legion Warszawa mit einem halben Punkt Vorsprung auf den zweiten Platz verwies. Aus der II liga waren die Wrocławer Mannschaften AZS Politechnika und KS Maraton aufgestiegen. Während Politechnika den Klassenerhalt erreichte, musste Maraton zusammen mit KS Skra Częstochowa (die in sieben der elf Runden eine Partie kampflos abgaben) direkt wieder absteigen.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1987.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (15 % der dort erreichten Punkte für Mannschaften, die in der I liga der Jugendmannschaftsmeisterschaft spielten, 10 % für Mannschaften, die in der II liga der Jugendmannschaftsmeisterschaft spielten, jeweils gerundet auf halbe Punkte) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 23. September bis 3. Oktober im Fortbildungszentrum der polnischen Staatsbahn (Kolejarz Ośrodek Szkoleniowy PKP) in Jachranka gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1987